Президентские выборы в Чили проходили в 1915 года по системе выборщиков. В упорной борьбе победил кандидат Либерально-консервативной коалиции Хуан Луис Санфуэнтес.

Избирательная кампания 

Коалиция, в которую входили Консервативная и Либерально-демократическая партии, выдвинули кандидатом в президенты Хуана Луиса Санфуэнтеса. Либеральный альянс, состоящий из Либеральной, Радикальной и Демократической партий были представлены на выборах Хавьером Анхелом Фигероа. Избирательная кампания была одной из самых грязных в истории Чили с многочисленными фальсификациями и вмешательствами в избирательный процесс. Санфуэнтес опередил Фигероа лишь на один голос. Таким образом, в связи с высоким уровнем мошенничества на выборах и минимальной маржи победы Санфуэнтеса результат выборов должен был подтвердить пленум Национального Конгресса. Коалиция имела большинство в Конгрессе и Санфуэнтес легко получил это подтверждение.

Результаты

Голосование выборщиков

Подтверждение на пленуме Конгресса

Ссылки 
 Elección Presidencial 1915 

Чили
Выборы в Чили
1915 год в Чили